Policía municipal puede referirse a:

 Policía Municipal (República Checa).
 Policía municipal (Francia).
 Policía Municipal de Mérida (México).
 Policía local de España.
 Policía Municipal de Madrid.
 Policía Municipal de Pamplona.
 Policía Municipal de Valladolid.
 Policía Local de Albacete.
 Policía Local de Murcia.
 Policía Local de Santander.